Леопольд Шведе:
 Шведе, Леопольд Густавович (1823—1882) — русский кораблестроитель XIX века, генерал-майор.
 Шведе, Леопольд Романович (1864—1950) — корабельный инженер.